Опалі́нський () — польське прізвище.

 Кшиштоф Опалінський — польський поет, познанський воєвода;
 Лукаш Опалінський — польський державний діяч, поет та письменник;
 кс. Валентій Опалінський — пробощ Бучача.

Польські прізвища
Опалінські